Brooklyn Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brooklyn Heights (Brooklyn)
 Brooklyn Heights (Missouri)
 Brooklyn Heights (Ohio)